Crossorhombus är ett släkte av fiskar. Crossorhombus ingår i familjen tungevarsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tungevarsfiskar
Crossorhombus